Friedrich Rappolt ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Rappolt (Unternehmer) († nach 1513), deutscher Montanunternehmer 
 Friedrich Rappolt (Theologe) (1615–1676), deutscher Theologe, Rektor der Universität Leipzig und Dichter